Fridolin Gallati (1885-1987), entrepreneur suisse
 Rudolf Gallati (1845-1904), juriste et homme politique suisse, père de Frieda
 Frieda Gallati (1876-1955), historienne suisse, fille de Rudolf
 Jean-Pierre Gallati (1966- ), personnalité politique suisse